Andalusia, regió al sud de la península Ibèrica constituïda com a comunitat autònoma d'Espanya
 Andalusia (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Andalusia (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois